JTM est un sigle qui peut désigner :
 Jornal Tribuna de Macau, un des trois journaux de langue portugaise à Macao.

Voir aussi 
  Marshall JTM45 ou JTM 45, la première série d'amplificateurs commercialisée par Marshall